Moviment per la Diversitat (del seu nom en francès Le Mouvement de la Diversité), partit polític de Nova Caledònia
 Le Monde Diplomatique, publicació mensual francesa especialitzada en política
 Linux Malware Detect, antivirus de codi lliure amb llicència GNU GPL
 Llenguatge de Manipulació de Dades, llenguatge informàtic usat en els sistemes de gestió de bases de dades